Bernard Zadi Zaourou (1938-2012), enseignant universitaire, homme politique et écrivain ivoirien. 
 Jean-Pascal Zadi (1980-), rappeur et réalisateur français.
 Marcel Zadi Kessy (1936-2020), personnalité ivoirienne originaire du village de Yacolidabouo dans le département de Soubré. 
 Guillaume Dah Zadi (1978-), footballeur ivoirien.

Homonymie
Homonymie de patronyme